Действующие:
 «Феникс» — уругвайский футбольный клуб из Монтевидео.
 «Феникс» — эстонский футбольный клуб из Йыхви.
 «Феникс» — название белорусского футбольного клуба «Альфа» из Минска в 2019 году.
 «Феникс» — название немецкого футбольного клуба «Карлсруэ» до 1952 года, ныне входит в полное название (Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix e.V.).Бывшие:
 «Феникс» — украинский футбольный клуб, существовавший в 1926—2018 годах, также известный, как «Сталь».
 «Феникс-Ильичёвец» — украинский футбольный клуб из Крыма, существовавший в 2000—2011 годах. См. также 
 «Челябинец» — мини-футбольный клуб из Челябинска, известный под названиями «Феникс» и «Феникс-Локомотив».